Timbú puede referirse a:

Timbú, capital de Bután.
Timbú, una localidad de la República Argentina.
Timbú, pueblo indígena extinto de Argentina.
Timbú, especie vegetal que crece en el sur de América.